Chatanga bezeichnet:
 Chatanga (Fluss), Fluss in Nordsibirien, Russland
 Chatanga (Ort), Dorf in Nordsibirien, Russland